Техаманил има више значења:

 Техаманил (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Техаманил (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Техаманил (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику